Csehország
 Třebětice, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Třebětice, település a Kroměříži járásban